Pontiac (automobil), američki proizvođač automobila u vlasništvu General Motorsa.
 Pontiac (poglavica), poglavica američkih Indijanaca Ottawa iz 18. stoljeća.
 Pontiac, Michigan, grad u američkoj saveznoj državi Michigan, u kojem se nalaze tvornice u kojima General Motors proizvodi automobile Pontiac, nazvane prema njemu.
 Pontiac, Illinois, grad u američkoj saveznoj državi Illinois.
 Pontiac, Quebec, općina u kanadskoj saveznoj provinciji Québec.